

Patronyme
 Charles Gayle (1939- ) est un musicien de free jazz
 Chris Gayle (1979- ) est un joueur de cricket jamaïcain.
 Crystal Gayle (1951- ) est une chanteuse américaine de musique country. 
 Howard Gayle (1958-) est un footballeur anglais.
 Marcus Gayle (1970- ) est un footballeur jamaïcain.
 Robyn Gayle (1985- ) est une joueuse canadienne de soccer.
 Sami Gayle (1996- ) est une actrice américaine.
 Tajay Gayle (1996- ) est un athlète jamaïcain.

Nom de scène 
 Gayle (2004-), auteure-compositrice-interprète américaine.

Autre 
Le Gayle est un argot sud-africain.

Homonymie
Homonymie de patronyme